Zerritsch ist der Familienname folgender Personen: